

Biologia
 TPH – abbreviazione per triptofano idrossilasi, altro nome dell'enzima triptofano 5-monoossigenasi

Codici 
 TPH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tonopah (Nevada) (Stati Uniti)